Battaglia di Erzurum (1821) – combattuta nel 1821 nell'ambito della guerra ottomano-persiana
 Battaglia di Erzurum (1877) – combattuta l'8-9 novembre 1877 nell'ambito della guerra russo-turca
 Offensiva di Erzurum – combattuta nel gennaio-febbraio 1916 nell'ambito della prima guerra mondiale